Joseph Thamm ist der Name folgender Personen:

* Joseph Thamm (Illustrator) (1804–1865), deutscher Illustrator, Maler und Autor
 Joseph Thamm (Dirigent) (1900–1977), deutscher Dirigent, Musiklehrer und Autor